Рондел Келвин Соррилло (; род. 24 января 1986, Ла Брея, Тринидад и Тобаго) — легкоатлет из Тринидада и Тобаго, специализирующийся в спринтерском беге. Бронзовый призёр Игр Содружества (2014) и Панамериканских игр (2015) в эстафете 4×100 метров. В июне 2016 года стал 114-м спринтером в мировой истории, пробежавшим 100 метров быстрее 10 секунд. Пятикратный чемпион страны. Участник Олимпийских игр 2008, 2012 и 2016 годов.

Биография 
Начинал заниматься лёгкой атлетикой в школе Vessigny Secondary School в Тринидаде и Тобаго, но основных успехов добился в студенческие годы, когда тренировался в США в Университете Кентукки.

После призовых мест в спринтерских дисциплинах на соревнованиях стран Карибского бассейна отобрался на первый крупный старт в карьере — Олимпийские игры 2008 года. В Пекине закончил выступления в четвертьфинале бега на 200 метров, но успел запомниться победой в первом раунде соревнований над будущим двукратным чемпионом тех Игр Усэйном Болтом. Соррилло выиграл предварительный забег с результатом 20,58, Болт пришёл к финишу вторым — 20,64.

В 2009 году выступил на дебютном взрослом чемпионате мира, где показал 13-е время в полуфинале на дистанции 200 метров. Спустя два года бежал уже в решающем забеге мирового первенства, заняв седьмое место с результатом 20,34.

На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне пробился в число участников полуфинала бега на 100 метров и был запасным в эстафете 4×100 метров, где сборная Тринидада и Тобаго завоевала серебряные медали.

Становился бронзовым призёром Игр Содружества 2014 года и Панамериканских игр 2015 года в эстафете 4×100 метров. В индивидуальном беге на 200 метров оба раза останавливался на стадии полуфинала.

На чемпионате мира в помещении 2016 года помог своей сборной пробиться в финал эстафеты 4×400 метров, выступив за команду в предварительном забеге. В финале представители Тринидада и Тобаго, уже без Соррилло, выиграли бронзовые медали.

Летом 2016 года стал чемпионом страны в беге на 100 метров и в возрасте 30 лет впервые в карьере пробежал эту дистанцию быстрее 10 секунд. Благодаря этому результату отобрался на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. На главном старте сезона дошёл до полуфинала на 200 метров (14-е место) и в составе сборной был дисквалифицирован в финале эстафеты 4×100 метров.

После окончания Университета Кентукки с дипломом в области химической инженерии продолжил сотрудничать с тренером студенческой команды Эдриком Флореалем, а с 2015 года стал работать его ассистентом.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль Рондела Соррилло на сайте all-athletics.com

Бегуны на короткие дистанции Тринидада и Тобаго
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года